Michal, parfois orthographié Mychal, Mickal, Mikal ou encore Mikhal, est un prénom :
 féminin en hébreu, équivalent de  au masculin
 masculin en tchèque (Míša, Michálek, Miki), équivalent de Michel et équivalent de Michaela (Michala, Michalka, Míša) au féminin

Les Michal (Michal, Michaela, Michael, Michala) sont fêtés le  dans le calendrier slovaque

Personnalités

Prénom 
Michal, de son vrai nom Michal Kwiatkowski, est un chanteur polonais.

Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les listes générées automatiquement en cliquant sur les liens suivants :
Michal
Mikhal

Patronyme 

 Bernard Michal, un journaliste français
 Kristen Michal, un homme politique estonien
 François Michal-Ladichère, un homme politique français
 Zoroastre Alexis Michal (1801-1875), inspecteur général directeur des travaux publics de la Ville de Paris entre 1855 et 1870.

Toponymes 

 Rue Michal, une voie du  de Paris située dans le quartier de la Maison-Blanche
 Liptovský Michal, un village de Slovaquie situé dans la région de Žilina
 Michal na Ostrove, un village de Slovaquie situé dans la région de Trnava.
 Michal nad Žitavou, un village de Slovaquie situé dans la région de Nitra.

Notes et références

Voir aussi 
 Mikhal, la fille du roi Saül

Homonymie de prénom
Patronyme estonien
Patronyme français
Prénom masculin
Prénom féminin